Dachs steht für: 

 Europäischer Dachs, ein Säugetier
 Dachse, eine Raubtiergruppe
 S77 Dachs, ein deutsches Flugkörperschnellboot
 Dachs (Blockheizkraftwerk), ein Mini-Blockheizkraftwerk der Firma SenerTec
 Dachs (Panzer), ein Pionierpanzer der Bundeswehr
 Dachs - BWP Borsuk, polnischer Schützenpanzer
 Dachs I, geplante Untertage-Verlagerung eines Hydrierwerkes bei Porta Westfalica
 Dachs III, geplante Untertage-Verlagerung eines Hydrierwerkes bei Havlíčkův Brod
 Dachs IV, geplante Untertage-Verlagerung eines Hydrierwerkes in Osterode am Harz
 Dachs (Musikduo), Schweizer Pop-Band
 Dachs (Rapper), Schweizer Musiker

Dachs ist der Familienname folgender Personen:
 Conny Dachs (* 1963), deutscher Pornodarsteller
 Gabriel Dachs (1560/65 – um 1600), württembergischer Maler
 Gisela Dachs (* 1963), deutsche Journalistin

 Herbert Dachs (* 1943), österreichischer Politikwissenschaftler
 Joachim Dachs (1930–2021), deutscher Astronom
 Johann Jakob Dachs (1667–1744), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Josef Dachs (1825–1896), österreichischer Pianist, Musiklehrer und Musikwissenschaftler
 Karl Dachs (1929–2016), deutscher Bibliothekar
 Michael Dachs (1876–1941), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Monika Dachs (* 1958), österreichische Kunsthistorikerin
 Robert Dachs (1955–2015), deutsch-österreichischer Autor und Ausstellungsmacher

DACHS bezeichnet:
die deutschsprachigen Länder bzw. Gebiete Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol, vgl. D-A-CH

Siehe auch: 
 Dax
 Dachshund

Abkürzung